Пап Мусса Конате (; ) — сенегальский футболист, нападающий клуба «Динамо (Батуми)» и сборной Сенегала.

Карьера

Клубная 
23 августа 2012 года Мусса Конате перешёл в футбольный клуб «Краснодар». 11 июля 2013 года был арендован клубом «Дженоа».

Летом 2017 года перешёл в «Амьен», выступающий во французской Лиге 1.В первом сезоне за Амьен нападающий Мусса Конате отыграл 33 матча при этом забив 13 мячей .

Статистика

Клубная статистика 

по состоянию на 1 июня 2018

Выступления за сборную 

Итого: 34 игры / 12 голов; 21 победа, 8 ничьих, 5 поражений.

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Сенегала по футболу
Игроки сборной Сенегала по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
Игроки ФК «Сивасспор»